Камер-Колезький вал — колишній високий земляний насип, оточений зовні ровом і заставами, а потім стала кільцем вулиць у Москві, наступним за Садовим кільцем. Вал був побудований не як військове зміцнення Москви, а як загороджувальна споруда з економічних причин недопущення ввезення до міста небажаної алкогольної продукції. Периметр кільця — 37 км . Заснований у 1742 році як митний кордон Москви.

З кінця XVIII століття — фактичний, з 1806 — офіційний поліцейський кордон міста.

З 1864 — кордон між містом Москвою, яким керувала Московська Міська Дума, і Московським повітом, яким керувало Земство.

Площа міста всередині валу — близько 7100 га (71 км²).

Історія 

Вали та застави по периметру міста були засновані Камер-колегією  - колегією, що відповідала за казенні збори — як митний кордон міста Москви для контролю ввезення товарів та оподаткування їх внутрішніми митами. Попередником Камер-Колежського валу був заснований в 1731 горілчаними відкупниками Компанейський вал.

Вал був загороджувальною спорудою — високим земляним насипом. З зовнішнього боку насипу був рів, з внутрішнього — проїзд, де періодично проїжджали патрулі кінних стражників.

На валу розташовувалися 16, а потім 18 застав, названих за іменами доріг, що проходили через них.

В 1754 внутрішньоімперська митниця була скасована, але на Валу були збережені поліцейські пости внутрішнього паспортного контролю. Після чуми 1771 року за кільце валів було виведено міські цвинтарі, а похорон у межах міста було заборонено. З 1864 кільце валів стало кордоном між територіями міста, що керувалися Московською міською Думою, і заміськими землями, що керувалися земством . Нездатність земства забезпечити мінімальний поліцейський нагляд за злочинністю призвела до криміналізації селищ, що виникли відразу за кільцем валів (Мар'їна Гай , Хапілівка , Благуша та ін.).

Застави на валу було ліквідовано 1852 року, а зрили Вал у другій половині ХІХ століття.

Сучасний Камер-Колежський вал — не замкнене кільце, і він ніколи не був таким. При будівництві залізниць у ХІХ столітті кільце було розірвано поблизу вокзалів без улаштування переїздів чи шляхопроводів. Біля Віндавського вокзалу, крім залізничних колій, на трасі Сущівського валу існувало Лазаревське кладовище, а між Преображенським і Благушею трасу розривав Хапіловський став. Ці розриви було усунуто вже у радянський період.

На трасі кільця відсутні мости через Москву (їх замінюють мости Третього транспортного кільця), а окремі ділянки — наприклад, б. Дорогомиловський вал став внутрішньодворовим проїздом без власної назви при укрупненні кварталів у радянський період  . Транспортне значення вулиць, що збереглися, — різне: Сущівський вал увійшов до складу Третього транспортного кільця і ​​несе великі транспортні потоки, Крутицький вал  — фактично перетворився на внутрішньоквартальний проїзд.

Джерела 
https://doc-chaev.livejournal.com/65279.html

Вали
Географія Москви